

História 
 Álvaro, bispo de Lisboa
 Álvaro de Bazán - 1.º Marquês de Santa Cruz de Mudela
 Álvaro de Bragança - quarto varão de Fernando I, Duque de Bragança
 Álvaro de Lencastre, 3.º Duque de Aveiro - 3.º Duque de Aveiro
 Álvaro de Luna
 Álvaro Gonçalves - conselheiro, um dos assassinos de D. Inês de Castro
 Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço - cavaleiro português
 Álvaro Martins Homem - explorador português
 Frei Álvaro Pais
 Álvaro Vaz de Almada, 1.º Conde de Abranches - cavaleiro português
 Álvaro Velho
 Álvaro de Zúñiga y Guzmán - nobre espanhol

Geografia 
 Álvaro (Oleiros) - freguesia portuguesa do concelho de Oleiros
 Álvaro de Carvalho - município do estado de São Paulo

Futebolistas 
 Álvaro Fernández - futebolista uruguaio
 Álvaro Henrique Alves Pires - futebolista brasileiro
 Álvaro Luiz Maior de Aquino - futebolista brasileiro, atua pelo Vila Nova-GO
 Álvaro Mejía - futebolista espanhol
 Álvaro Pereira - futebolista uruguaio
 Álvaro Recoba - futebolista uruguaio
 Álvaro Saborío - futebolista costariquenho

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos